Morot är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Aimé Morot (1850–1913), fransk målare
 Édouard Morot-Sir (1910–1993), fransk diplomat, filosof, romanist och litteraturvetare

Morot är också en växtart i morotssläktet.

Se även 

 Moreau
 Moraux
 Moro

Efternamn